Dmochowski może się odnosić do:
 Franciszek Ksawery Dmochowski (1752–1808) – pijar, działacz polityczny, publicysta, poeta i tłumacz.
 Franciszek Salezy Dmochowski (1801–1871) – polski pisarz, poeta, tłumacz, krytyk i satyryk, wydawca, dziennikarz.
 Henryk Dmochowski (1810–1863) – białoruski i polski rzeźbiarz i powstaniec.
 Mariusz Dmochowski (1930–1992) – polski aktor, poseł VI (1972–1976) i VII (1976–1980) kadencji Sejmu.
 Marian Dmochowski (1924–2010) – ekonomista i członek władz w PRL z ramienia PZPR.
 Tadeusz Dmochowski (1962–2022) – polski politolog, dr hab. nauk humanistycznych, dyrektor Instytutu Politologii WNS UG (2012–2016), dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (2016–2022)
 Wojciech Dmochowski (ur. 1967) –  polski aktor teatralno-filmowy, aktor musicalowy, wokalista-śpiewak (baryton).
 Zdzisław Dmochowski (1864–1924) – polski anatomopatolog, generał brygady.